Åbyen henviser til flere artikler:
Åbyen (Grenaa) – en bydel i Grenaa
Åbyen (Hjørring Kommune) – en by i det nordlige Vendsyssel